'Steely Heaven é uma banda de heavy metal tradicional com toques de melódico e progressivo.

História 
A banda foi formada no Rio de Janeiro em 1994 com o nome de Hallowed pelos irmãos Roberto e Marcelo Santos, além de mais dois amigos Eduardo Machado e Rafael Freitas.

Em 1996, Eduardo deixou a banda. Roberto assumiu os vocais e Rodrigo Simes, primo dos irmãos Santos, foi convidado para se juntar à banda, que agora passaria a se chamar Steely Heaven.

Em 1999, foi a vez de Romulo Cardoso assumir os vocais, mas o mesmo só permaneceu na banda por 2 anos. Depois de um período de 3 anos parada, devido a outras atividades dos membros da banda, a Steely Heaven voltou à ativa em 2002, e preparou a gravação de seu primeiro álbum - "And the Tale Begins...", lançado em 2003 e em pouco tempo esgotado. Rapidamente, o CD obteve resenhas por todo o mundo (Argentina, Suécia, Holanda, Grécia, Noruega e Canadá) se tornando uma expressão do estilo na cena carioca.

Em 2005, Rafael Freitas deixou a banda e Luiz Pagotto entrou em seu lugar assumindo o baixo; enquanto Simes assumia de vez os vocais. Foi quando a banda decidiu chamar Fernando Savi, amigo antigo dos Santos, para complementar a banda nas guitarras.

Em 2006, Rodrigo Simes deixa o SH, às vésperas do início das gravações do 2o álbum da banda por motivos pessoais. SH vive então um período turbulento, em meio a especulações de brigas internas na banda e o rumo a ser seguido. Fãs manisfestam imensa insatisfação pela saída de Simes através das principais mídias. 

A banda foi influenciada de diversas maneiras, desde o início do Rock 'n' Roll dos Beatles até a música clássica passando pelo Heavy Metal tradicional do fim dos anos 1980 até o progressivo. O que, sem dúvida, garante a sonoridade única da banda que fica longe da mesmice das demonstrações de virtuosismo, muitas vezes características do estilo.

Apesar disso, as maiores influências sonoras da banda são as clássicas bandas do segmento como Savatage, Blind Guardian, Dream Theater, Fates arning, Iron Maiden entre outros.

Os membros da banda tem empregos em áreas bem diferentes da música e trabalham como Médicos, Cirurgião - Dentista, Advogado e Engenheiro.

Integrantes 
 Marcelo Santos (bateria)
 Bernardo Lepore (vocal)
 Robb (guitarra)
 Vim Maia (guitarra)
 Luiz Paggoto (baixo)

Discografia 
  And The Tale Begins (2003) Demo
  Far Beyond Heaven... Right Before Hell (2009)

Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Bandas de heavy metal do Brasil